Кюренберг () — немецкий средневековый поэт периода раннего миннезанга.

Биография 
Как и Ава — первая женщина-поэтесса, писавшая на средневерхненемецком языке, — Кюренберг жил и работал в местности близ Линца у Дуная. Предполагается, что своё имя поэт позаимствовал от названия этой местности. Однако, среди служилых дворян Австрии и Баварии засвидетельствовано несколько лиц, именовавших себя таким образом.

Кюренберг считается одним из самых ранних миннезингеров. Его произведения, ориентировочно датируемые 50 — 70-ми годами XII века, сохранились до наших дней преимущественно в средневековых песенниках, например, в Манесском кодексе.

Творчество 
Творчество поэта, которое немецкие литературоведы традиционно относят к народному направлению миннезанга, более или менее свободно от куртуазных канонов провансальско-французской лирики и несёт на себе следы самобытного происхождения. Об этом свидетельствует архаический стиль стихосложения и традиционные поэтические образы, восходящие к народной песне и героическому эпосу. Так, стихотворения, как правило, однострофные, характеризуются парными, часто неточными рифмами, простой метрикой и акцентной структурой; в некоторых произведениях встречается так называемая «нибелунгова строфа»:

Кроме того, концепция любви Кюренберга, как и у других ранних поэтов, существенно отличается от доктрины куртуазного служения Даме. Миннезингер воспевает  Множество песен сочинено в исконном лирическом жанре «женской песни», зачастую обращённой именно к молодой незамужней женщине, девушке, сетующей на одиночество и покинувшего её возлюбленного.

Любовное томление, тоска по возлюбленному считаются уделом женщины, мужчина же, как правило, изображается гордым и властным рыцарем, победителем в любовной борьбе. Используются традиционные фольклорные образы: так, счастливые или горестные переживания героев воплощаются в образах весны или осени; мужчина сравнивается с соколом, а женщина — с розой.

{| align="center" width="70%" class="wikitable collapsible collapsed"
 ! class="dark" colspan="2"|Пример
 |-
 |class="shadow"|<center>текст на русском языке  (перевод В. Микушевича </center>
 | class="shadow"|оригинальный текст на средневерхненемецком языке 
 |-
 |width="50%"|
: «Когда в одной рубашке, бессонная, стою
 И вспоминаю статность благородную твою,
 Заалеюсь, будто роза, окропленная росой.
 И сердце томится по тебе, любимый мой».

 «Ноет мое сердце. Всегда болит оно,
 Когда захочется того, чего не суждено.
 Не золотом прельщаюсь я, не звонким серебром.
 Живёт мое желание в образе людском».
|width="50%"|
: «Swenne ich stân aleine in mînem hemede,
 únde ích gedenke an dich, ritter edele,
 sô erblüet sich mîn varwe, als der rôse an dem dórne tuot,
 und gewinnet daz herze vil manigen trûrìgen muot»

 «Ez hât mir an dem herzen vil dicke wê getân,
 daz mich des geluste, des ich niht mohte hân
 noch niemer mac gewinnen. daz ist schedelîch.
 jône mein ich golt noch silber: ez ist den líutèn gelîch.».
|}

 Примечания 

 Источники
 

 Литература 
 
 Lachmann K. / Haupt M.'' Minnesangs Frühling. — Leipzig / Stuttgart, 1875 / 1959. = Лахманн К. / Гаупт М. — Весна миннезанга. — Лейпциг / Штутгарт, 1875 / 1959.

Ссылки 
 Bibliotheca Augustana — электронная библиотека Ульриха Харша на сайте Университета прикладных наук г. Аугсбурга 

Миннезингеры
Немецкие поэты XII века
Куртуазная литература